Ney hace referencia a varios artículos:

Lugares
Ney (Jura), comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura;
Ney (Alemania).

Música
Ney (instrumento musical), típico en Oriente Medio;

Personas
Michel Ney (1769 – 1815), mariscal del ejército de Francia durante las guerras napoleónicas;
Ney Matogrosso (1941), cantante brasileño;
Ney González Sánchez (1963), político mexicano.
Ney Himiob Morales (1951), escritor venezolano.
Ney Henry Menéndez Moreira (1988), ingeniero civil ecuatoriano.